Фракия может означать:

 Фракия — земли, населённые фракийцами.
 Фракия — историческая область на востоке Балканского полуострова.
 Восточная Фракия — историческая область, европейская часть Турции.
 Западная Фракия — историческая область Греции.
 Фракия (римская провинция) — провинция Римской империи.
 Диоцез Фракия — диоцез поздней Римской империи.
 Фракия (фема) — военно-административная единица Византийской империи.
 Фракия в древнегреческой мифологии 

 См. также
 Тракия